Глухино — название населённых пунктов.

Россия 
 Глухино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Глухино — деревня в Кимрском районе Тверской области.